Газель Беннетта, или Индийская газель, или Чинкара (Хинкара) () — вид рода газелей, обитающий в Азии. Видовой эпитет дан в честь британского зоолога Эдварда Тернера Беннетта (1797–1836).

Физические признаки 
Длина газели около 1 м, а масса — примерно 25 кг. Высота в плечах приблизительно 65 см. Шерсть на верхней стороне тела и на боках окрашена в красновато-коричневый цвет, нижняя сторона намного светлее, почти белая. От глаз до рта тянутся две тёмно-коричневые полоски. Длина рогов у самцов составляет в среднем около 20 см, однако известны особи, у которых они достигали и 39 см.

Распространение и биосфера 
Газели встречаются в южной части Ирана, в Пакистане, а также в Северной Индии. Их сферой обитания являются сухие и открытые местности, такие как степи и пустыни.

Поведение 
Газели живут в стадах, насчитывающих от трёх до тридцати животных, однако иногда встречаются и поодиночке. Особенно активны эти пугливые парнокопытные по утрам и в вечерних сумерках. Как и большинство других видов газелей, они в состоянии долгое время обходиться без воды.

Статус угрозы 
Из-за интенсивной охоты популяции вида в Иране и Пакистане значительно сократились. Их численность в Индии сохраняется на довольно стабильном уровне и оценивается в 100 тысяч. Таким образом, Gazella bennettii не находится под угрозой вымирания.

Примечания

Литература 
 Ronald M. Nowak: Walker’s Mammals of the World. Johns Hopkins University Press, 1999 ISBN 0-8018-5789-9
 Vivek Menon: A Field Guide to Indian Mammals. Dorling Kindersley (India), 2003. ISBN 0-14-302998-3

Газели
Животные, описанные в 1831 году
Млекопитающие Азии
Беннетт